Humbug est un mot anglais signifiant originellement « canular », et de nos jours « tromperie », « imposture », « fumisterie ». Il peut également qualifier les personnes qui pratiquent cela : « imposteur », « fumiste ». C'est enfin également une interjection signifiant « N'importe quoi ! ». Mot d'origine argotique apparu dans les dictionnaires au milieu du , son étymologie est obscure.

Lieux 
Humbug est un toponyme utilisé aux États-Unis d'Amérique :
 Arizona, ville fantôme de l'Arizona.
 Humbug, ancien nom de la communauté non-incorporée de North Bloomfield, en Californie.
 Humbug Mountain, sommet appartenant aux chaînes côtières du Pacifique, en Oregon
 Fort Humbug, fortin de Shreveport, en Louisiane.

Arts 
 « Le Humbug », nouvelle de Jules Verne écrite vers 1870.
 Humbug, magazine humorisitique publié par Harvey Kurtzman en 1957-1958.
 Humbug, personnage de comic book apparu en 1986.
 Humbug, jeu vidéo de Graham Cluley sorti en 1990.
 « The Humbug », titre original de l'épisode de la saison 2 de X-Files Faux frères siamois, diffusé en  aux États-Unis.
 Humbug, troisième album studio des Arctic Monkeys, sorti en 2009.

Autres 
 Humbug, bonbon britannique à la menthe.